Kaloper ist der Familienname folgender Personen:

 Jagoda Kaloper (1947–2016), jugoslawische bzw. kroatische Schauspielerin und Malerin
 Nemanja Kaloper (* 1963), jugoslawisch-US-amerikanischer Physiker